Четвернин - русская фамилия

Известные носители 
 Четвернин, Владимир Александрович (род. 1954) — российский правовед, теоретик права и государства.
 Четвернин, Зинаида Михайловна (род. 1990) — российская мини-футболистка.